Platja de Sant Sebastià (Barcelona), platja de Barcelona situada al barri de la Barceloneta.
 Platja de Sant Sebastià (Sitges), platja de Sitges (Garraf), a l'est del nucli històric.
 Platja de la ciutat basca de Sant Sebastià. Vegeu platja de la Concha.